El término Torquemada puede hacer referencia a:

Personas 
 Juan de Torquemada, obispo de Mondoñedo, de Orense y de Albano, cardenal de la iglesia, tío de Tomás de Torquemada.
 Tomás de Torquemada, Inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV.
 Fray Juan de Torquemada, misionero de Nueva España e historiador del Nuevo Mundo.
 Antonio de Torquemada, escritor español del Renacimiento.

Cultura 
 Torquemada, poema de Manuel Padorno.
 Torquemada, carpeta editada por Juana Mordó, compuesta de seis serigrafías de Manolo Millares y el poema de Manuel Padorno que le da nombre wak.

Música 
 Jota de Torquemada, baile típico del folclore palentino.
 Torquemada, grupo heavy español.
 Torquemada, canción del grupo español Avalanch. 
 Torquemada, ópera de Nino Rota
 Torquemada, canción del grupo euskaldun Akelarre

Municipios
 Torquemada, municipio español, de la provincia de Palencia, en Castilla y León.

Apellidos
 Torquemada, apellido toponímico alusivo a la anterior localidad.

Hortalizas
 Pimiento de Torquemada, hortaliza propia de la localidad de Torquemada.